A Szovjetunió, majd később Oroszország Koszmosz jelzéssel számos, különféle rendeltetésű és többféle űrkutatási programhoz tartozó műholdat indított 1962-től kezdődően. Ezen műholdak többsége katonai felderítő rendeltetésű volt, de volt közöttük tudományos célú, kutató műhold is. Az egyes űreszközök prototípusait is Koszmosz jelzéssel indították, valamint a különféle programokhoz tartozó sikertelen indítások, beleértve a Föld körüli pályán maradt űrszondákat is, később szintén Koszmosz jelzést kaptak. Ez a lista a Koszmosz–251-től Koszmosz–500-ig tartó sorozatszámot viselő műholdak fontosabb adatait tartalmazza.

Források
 Az 1968-as indítások listája az Encyclopedia Astronautica oldalán
 Az 1969-es indítások listája az Encyclopedia Astronautica oldalán
 Az 1970-es indítások listája az Encyclopedia Astronautica oldalán
 Az 1971-es indítások listája az Encyclopedia Astronautica oldalán
 Az 1972-es indítások listája az Encyclopedia Astronautica oldalán

Koszmosz műholdak